Boberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Boberg (1864–1935), schwedische Malerin, Keramikerin und Porzellanmalerin
 Carl Boberg (1859–1940), schwedischer Dichter
 Ernst Boberg (1903–1971), deutscher Politiker
 Ferdinand Boberg (1860–1946), schwedischer Architekt
 Inger Margrethe Boberg (1900–1957), dänische Schriftstellerin
 Jochen Boberg (* 1941), deutscher Kunsthistoriker und Kunstvermittler
 Jocke Boberg (* 1976), schwedischer Künstler
 Laurentius Boberg, im Jahre 1370 Bischof von Västerås, siehe Liste der Bischöfe von Västerås
 Oliver Boberg (* 1965), deutscher Fotograf
 Sarah Boberg (* 1966), dänische Schauspielerin
 Thomas Boberg (* 1960), dänischer Dichter und Schriftsteller

Boberg als Geografische Bezeichnung
 einen Ortsteil im Hamburger Stadtteil Lohbrügge, siehe Hamburg-Lohbrügge#Boberg
 das Naturschutzgebiet Boberger Niederung
 Segelfluggelände Boberg, einen Flugplatz im gleichnamigen Hamburger Ortsteil im Naturschutzgebiet
 eine Erhebung (267 m) im Bad Salzuflener Ortsteil Wüsten, siehe Boberg (Wüsten)
 eine Erhebung (376 m) im Balvener Ortsteil Langenholthausen, siehe Boberg (Langenholthausen)
 eine Ansiedlung in der schwedischen Gemeinde Säter
 eine ehemalige schwedische Harde (härad) in Östergötland, siehe Boberg (Harde)
 eine derzeitige schwedische Gemeinde in Östergötland, siehe Boberg (Komune)

Boberg bezeichnet sonst:
 Boberg XR9-S, eine US-amerikanische Taschenpistole